Das Männerdoppel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen wurde vom 15. bis 21. August in der Galatsi Olympic Hall ausgetragen.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Doppel Manner